Kill for Satan est le premier album studio du groupe de Black metal norvégien Tsjuder. L'album est sorti en avril 2000 sous le label Drakkar Productions.

Description 
Au dos de la pochette de cet album est inscrit le "slogan" du groupe: No Synthesizer, No Female Vocals, No Fucking Compromise, cela resulte de la volonté du groupe de mettre en évidence son envie de faire un black metal sans compromis. Cette phrase sera également inscrite sur les deux opus suivants.

Il s'agit du seul album du groupe enregistré avec le guitariste Pål, qui va quitter Tsjuder peu après la sortie de cet opus. Il s'agit également du seul album enregistré avec deux guitaristes.

Composition 
 Nag – chant, basse
 Draugluin – guitare
 Pål – guitare
 Anti-Christian – batterie

Liste des morceaux 
 The Daemon Gate
 Necromancy
 The Lord of Terror
 Raping Christianity
 Dying Spirits
 Unleashed
 Kill for Satan
 Sodomizing the Lamb
 Beyond the Grave

Notes et références

Liens externes 

Album de Tsjuder
Album publié par Drakkar Productions
Album musical sorti en 2000